Fence ist Ortsname von:
 Fence (Lancashire), England
 Fence (Wisconsin), USA
Weiteres:
 Fence (Literaturzeitschrift)
Siehe auch:
 Fences